Tecumseh steht für:
 einen militärischen Führer der nordamerikanischen Indianer, siehe Tecumseh
 einen Indianerfilm aus der DDR von 1972, siehe Tecumseh (Film)

Tecumseh steht für folgende Orte:
 Tecumseh (Kansas)
 Tecumseh (Michigan)
 Tecumseh (Missouri)
 Tecumseh (Nebraska)
 Tecumseh (Oklahoma)
 Tecumseh (Ontario)
 Tecumseh Township (Michigan)

Tecumseh steht für folgende Kriegsschiffe:
 USS Tecumseh (1863)
 USS Tecumseh (SSBN-628)
 HMCS Tecumseh

Tecumseh ist ein US-amerikanisches Unternehmen, im deutschen Sprachraum bekannt vor allem für die inzwischen eingestellte bzw. verkaufte Fertigung von Industrie-Verbrennungsmotoren und Getrieben im unteren Preissegment:
 Tecumseh Products